Kaletnik peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Kaletnik, un village de la voïvodie de Łódź
 Kaletnik, un village de la voïvodie de Podlachie